

Примечания 

 
Черногория
Культура Черногории
Списки:Черногория
Общество Черногории